Antonio de León puede hacer referencia a:

 Antonio de León Pinelo (1595-1669), historiador y jurista español; 
 Antonio de León y Becerra (1628-1708), obispo de Panamá, Trujillo y Arequipa;
 Antonio de León y Gama (1735-1802), astrónomo y anticuario mexicano;
 Antonio de León y Loyola (1794-1847), militar mexicano;